Kewenig bezeichnet: 

 Schloss Kewenig, Herrenhaus in der Gemeinde Körperich im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz

Kewenig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schneider-Kewenig (1881–1963), deutscher Sozialbeamter
 Michael Kewenig (1948–2017), deutscher Kunsthändler
 Wilhelm Heinrich Kewenig (1818–1889), Landgerichtspräsident in Saarbrücken, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
 Wilhelm Kewenig (1934–1993), früherer Berliner Wissenschafts- und Innensenator (CDU)

Siehe auch:

 Wüstung Kevenich bei Trier